Сен-П'єрр-де-Ні () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 190 км на захід від Парижа, 175 км на північний схід від Нанта, 65 км на північний схід від Лаваля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 834 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1915,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт міста Сен-П'єрр-де-Ні
 [ Розташування муніципалітету Сен-П'єрр-де-Ні на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Маєнн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Маєнн